2 miejscowości w Polsce:
 Nowe Jankowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Łasin
 Nowe Jankowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice